António Bettencourt da Silveira (Toledo, Santo Amaro, Velas, ilha de São Jorge, 28 de Junho de 1863 - ?) foi um médio proprietário e um militar do exército português.

Biografia 
Prestou serviço militar no exército português, Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo, ilha Terceira.

Foi um médio proprietário de terras no Norte da ilha de São Jorge, designadamente na localidade do Toledo (Velas) onde eram produzidos cereais.

Tinha grandes áreas de fajã na costa Norte da ilha de São Jorge, nomeadamente na  Fajã da Ponta Furada e fajã de Vasco Martins, onde produzia vinho de várias castas, particularmente da casta conhecida regionalmente, como “Vinho de cheiro”, que era vendido predominantemente na vila das Velas.

Relações Familiares 
Foi filho de Manuel Bettencourt da Silveira (5 de Fevereiro de 1818 — 10 de Setembro de 1873) e de D. Maria Josefa de Bettencourt (7 de Novembro de 1819 — ?).

Casou em 19 de Maio de 1884 com D. Teresa Vitorino de Bettencourt (15 de Julho de 1862 - 1927), filha de Matias Teixeira de Bettencourt e de D. Isabel Vitorina de Bettencourt, de quem teve nove filhos:

José Bettencourt da Silveira, (17 de Outubro de 1889 — 16 de Maio de 1968) casou em 25 de Novembro de 1915 com D. Mariana da Silveira do Coração de Jesus nas Velas, ilha de São Jorge.
D. Isabel Josefa do Coração de Jesus (10 de Dezembro de 1898 — 9 de Março de 1982), casou em 26 de Julho de 1920 com João Inácio Bettencourt da Silveira.
D. Maria, (1 de Março de 1885 - Rosais, Velas, ilha de São Jorge 27 de Abril de 1982).
Manuel (25 de Março de 1887 — 23 de Fevereiro de 1958); casou com em 24 de Junho de 1941 com D. Maria de São João.
João de Bettencourt (8 de Janeiro de 1893 — 19 de Março de 1958).
António Bettencourt da Silveira Júnior, (6 de Março de 1896 — 23 de Fevereiro de 1969), casou em 5 de Novembro de 1921 com D. Maria Teixeira Soares.
Francisco Bettencourt da Silveira, (25 de Maio de 1902 - ?)
Manuel Bettencourt da Silveira, (20 de Outubro de 1906 - ?) casou com D. Maria Teixeira de Bettencourt; (27 de Junho de 1911 — 7 de Julho de 1997).
Maria Bettencourt da Silveira, (13 de Setembro de 1916 - ?).

Referências 
Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Publica e Arquivo de Angra do Heroísmo, sediada no Palácio Bettencourt.

Naturais de Velas
Militares dos Açores
Médicos de Portugal